Сирс (, , ) — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1984) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Тампа-Бэй Бакканирс».
  (1802—1880) — американский педагог, президент Брауновского университета (1855—1867).
  (род. 1998) — новозеландский крикетчик, победитель турниров The Ford Trophy (2019), «Планкет Шилд» (2020) и Super Smash (2021) в составе клуба «Веллингтон Файрбёрдс».
  (1907—1993) — канадский политик, мэр Саскатуна (1972—1976).
  (род. 1968) — американский наездник, победитель бегов Cane Pace (2007, 2016), Messenger Stakes (2007, 2017) и Little Brown Jug (2013, 2019) Тройной короны бегов иноходью и бегов Hambletonian Stakes (2009, 2013, 2015) и Yonkers Trot (2005, 2015, 2017, 2019) Тройной короны бегов рысью.
  (1918—2006) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Филадельфия Иглз» (1949).
  (1870—1920) — американский спортивный стрелок, олимпийский чемпион в командной стрельбе из пистолета с 50 м (1912).
  (1913—1982) — американский яхтсмен, обладатель Кубка Америки (1958).
  (род. 1958) — австралийский велогонщик, участник Олимпийских игр (1980).
  (род. 1959) — канадский драматург и режиссёр, лауреат Премии генерал-губернатора за англоязычную драму (1998).
  (род. 1994) — американский баскетболист, полуфиналист Лиги чемпионов ФИБА в составе клуба «Ризен Людвигсбург» (2018).
  (род. 1994) — канадский регбист, чемпион Главной лиги регби в составе клуба «Сиэтл Сиволвз» (2019).
  (1930—2016) — британский автогонщик, чемпион Великобритании (1958, 1963).
  (1931—2002) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Чикаго Кардиналс».
 Сирс, Джон:
  (1857—1941) — британский архитектор и политик, член Палаты общин (1906—1910).
  (род. 1996) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Нью-Йорк Янкис».
 Сирс, Джонатан (род. 1954) — британский дирижёр.
  (род. 1987) — игрок в канадский футбол в составе клубов Канадской футбольной лиги.
 Сирс, Джордж (1821—1890) — американский путешественник, писатель и поэт.
 Сирс, Дэвид:
  (род. 1935) — американский психолог, президент Международного общества политической психологии (1994—1995), член Американской академии искусств и наук (с 1991).
  (род. 1955) — британский автогонщик, чемпион Великобритании в классе Formula Ford (1979).
 Сирс, Кен:
  (1917—1968) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Нью-Йорк Янкис»
 Сирс, Кен (1933—2017) — американский баскетболист.
  (род. 1973) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Хьюстон Тексанс».
  (род. 1955) — американская юристка, председатель Верховного суда штата Джорджия (2005—2009).
  (род. 1981) — канадская участница турниров родео, чемпионка Женской ассоциации профессионального родео (2008, 2011).
  (род. 1977) — британская велогонщица, серебряная медалистка чемпионата Великобритании по гонкам на кольцевой трассе (2000).
  (род. 1939) — американская пловчиха, чемпионка Панамериканских игр в эстафете 4×100 м комплексным плаванием (1955).
  (род. 1974) — австралийский игрок в регбилиг в составе клубов Национальной регбийной лиги «Норт-Сидней» и «Уэстс Тайгерс».
  (род. 1947) — американский хоккеист, серебряный медалист Олимпийских игр (1972).
  (1891—1990) — американский эколог, президент Американской ассоциации содействия развитию науки (1956).
 Сирс, Ричард:
 Сирс, Ричард (1861—1943) — американский теннисист, брат Филипа Сирса.
  (1863—1914) — американский предприниматель, основатель компании Sears.
 Сирс, Роберт:
  (1884—1979) — американский фехтовальщик и пятиборец, бронзовый медалист Олимпийских игр в фехтовании на рапирах в командном рязряде (1920).
 Сирс, Роберт Ричардсон (1908—1989) — американский психолог.
  (1832—1909) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в битве при Йуке (1862).
  (1900—1958) — американский мультипликатор, лауреат премии «Хьюго» за сценарий к мультфильму «Пиноккио» (1940).
 Сирс, Тедди (род. 1977) — американский актёр.
  (род. 1975) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Миннесота Твинс».
 Сирс, Томас:
  (1880—1966) — американский ландшафтный архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
  (1911—1975) — британский игрок в настольный теннис, серебряный медалист чемпионата мира в составе сборной Англии (1931), победитель Открытого чемпионата Англии в парах (1934, 1935).
  (1837—1920) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
  (1860—1949) — американский политик, член Палаты представителей (1923—1931).
 Сирс, Уильям:
  (1868—1929) — ирландский политик, член Палаты представителей (1918—1927) и Сената (1928—1929).
  (1874—1944) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1915—1929, 1933—1937).
 Сирз, Уильям (1911—1992) — американский писатель.
 Сирс, Уильям Рис (1913—2002) — специалист в области авиации и педагог.
 Сирс, Уильям (род. 1939) — американский педиатр и писатель.
  (род. 1964) — американский политик, вице-губернатор штата Виргиния (с 2022).
  (1867—1953) — американский теннисист и скульптор, полуфиналист чемпионата США по теннису (1888), участник конкурсов искусств на Олимпийских играх (1928, 1932), брат теннисиста Ричарда Сирса.
 Сирс, Фредерик:
 Сирс, Фредди (род. 1989) — английский футболист.
 Сирс, Фредерик Хэнли (1873—1964) — американский астроном.
 Сирс — ударный кратер в северной приполярной области обратной стороны Луны; назван в честь Фредерика Хэнли Сирса.
  (1898—1975) — американский физик, обладатель медали Эрстеда (1962).
 Сирс, Хизер (1935—1994) — британская актриса.
  (1875—1966) — американская теннисистка, чемпионка США в одиночном разряде (1907) и парах (1908).
 Сирс, Элеонора (1881—1968) — американская теннисистка, чемпионка США в женских (1911, 1915—1917) и смешанных (1916) парах.
  (1910—1991) — американский биолог, лауреат премии Вольфа в области сельского хозяйства (1986).
 Чоуэйт Сирс, Сара (1858—1935) — американская художница, фотограф, модель, покровительница и собирательница искусства.